The Ghost Whisperer (RTL4), een Nederlands televisieprogramma
 Ghost Whisperer (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie